Antonín Procházka peut faire référence à :
 Antonín Procházka (1882-1945), peintre tchèque ; 
  (1942-), ancien joueur de volleyball
  (1953-), acteur